Леони́довское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Шарапово.

Главой Администрации поселения является Малахова Светлана Михайловна.

Географические данные 
 Расположение: западная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на севере — с Рождественским сельским поселением
 на северо-востоке — с Ельнинским городским поселением
 на востоке — с Новоспасским сельским поселением
 на юге — с Малышевским сельским поселением
 на западе — с Глинковским районом
 По территории поселения проходят автодороги  Сафоново — Рославль и  Новоалександровский(А101) — Спас-Деменск — Ельня — Починок.
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Сухиничи, имеется станция: Дёмщино.
 Крупные реки: Десна, Ужа, Стряна.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. 

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Леонидовское сельское поселение 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты упразднённых трёх сельских поселений: Малышевского, Мутищенского и Новоспасского.

Население

Населённые пункты
На территории поселения находится 68 населённых пунктов:

Экономика 
2 сельхозпредприятия.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Сельские поселения Ельнинского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Ельнинского района